Siemień peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Siemień, gmina rurale
 Siemień, village et siège de cette gmina